Parschalling ist der Ortsname von

 Parschalling (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Parschalling (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern

 Parschalling (Gemeinde Roßbach), Ortschaft der Gemeinde Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich